Skab har flere betydninger:

 Skab – et møbel.
 Skab (sygdom)
 Skabe – verbum